Николай Арапов:
 Арапов, Николай Андреевич (1847—1883) — полковник Кавалергардского полка.
 Арапов, Николай Иванович (1866—1914) — русский военачальник, полковник, участник Первой мировой войны.
 Арапов, Николай Устинович (1825—1884) — московский обер-полицмейстер (1866—1876), генерал-лейтенант (1876).